bł. Stefan z Narbony (zm. 1242) – francuski franciszkanin, męczennik
 bł. Stefan (zm. 1260) – dominikanin, męczennik z Sandomierza
 bł. Stefan Bandelli (1369–1450) – włoski dominikanin
 bł. Stefan Franciszek Deusdedit de Ravinel (1769–1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Stefan Bellesini (1774–1840) – włoski augustianin
 bł. Stefan Nehmé (1889–1938) – libański zakonnik
 bł. Stefan Grelewski (1898–1941) – polski ksiądz, męczennik
 bł. Stefan Kurti (1898–1971) – albański ksiądz, męczennik
 bł. Stefan Wincenty Frelichowski (1913–1945) – polski ksiądz, męczennik
bł. Stefan Wyszyński (1901-1981) – polski ksiądz, kardynał, prymas Polski
 bł. Stefan Sándor (1914–1953) – węgierski salezjanin, męczennik

Zobacz też: Święty Stefan